Булыкин — русская фамилия. Известные носители:

 Булыкин, Дмитрий Олегович (род. 1979) — российский футболист.
 Булыкин, Олег Сергеевич — советский волейболист, отец Дмитрия.
 Булыкин, Филипп Фёдорович (1902—1974) — советский контр-адмирал.

См. также 
 Булыкино — деревня в Вологодской области.